2. etape af Tour de France 2022 var et 202,2 km langt linjeløb som gik fra Roskilde til Nyborg 2. juli 2022.

Roskilde Kommune havde budgetteret med udgifter på ti millioner kroner for at få starten af etapen.

Selvom Odense var inde i billedet som målby for etapen, blev det efter løbsdirektør Christian Prudhommes ønske Nyborg der fik målstregen. Dette skyldtes at rytterne kort forinden har passeret Storebæltsbroen, hvor håbet var at kraftig sidevind på den 17 km lange strækning over Storebælt kunne få en afgørende betydning for resultatet af etapen.

På Asnæs Indelukke, Høve Stræde og Kårup Strandbakke var der være spurter om den prikkede bjergtrøje. Løbets første sprint om den grønne pointtrøje fandt sted i Kalundborg.

Ved Nyborg forlod rytterne motorvej E20 ved afkørsel 44 (Knudshoved) og drejede ned på Hjejlevej. Selve målstregen var placeret på Storebæltsvej ved McDonald's, og teambusser og lastbiler blev placeret på samme vej i retning ind mod byen og videre ad Havnegade. Nyborg Kommune har afsat 15 mio. kr. til udgifter for etapeafslutningen.

Den præcise rute blev på et pressemøde på Munkebjerg Hotel i Vejle offentliggjort 4. februar 2020.

Den hollandske sprinter Fabio Jakobsen fra  vandt etapen efter en massespurt. Danske Magnus Cort fra  vandt alle tre bjergspurter, og tog løbets første bjergtrøje.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside 
 2. etape - Roskilde > Nyborg - Tour de France 2022 på TV 2s hjemmeside
 

02
Sport i Roskilde
Sport i Nyborg
Tour de France 2022
Sport i Danmark i 2022